Kantolanharju är en udde i Finland. Den ligger i Simo i landskapet Lappland, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Kantolanharju åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Kantolanharju. Runt Kantolanharju är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Kemi,  km nordväst om Kantolanharju. I omgivningarna runt Kantolanharju växer i huvudsak blandskog. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Lappland, Finland
Simo